

Filmografia parziale 
E.R. - Medici in prima linea (1 episodio, 1995)
The Fan - Il mito (1996)
Un ciclone in casa (2003)
Dick & Jane - Operazione furto (2005)